Mutsaerts ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelmus Mutsaerts (Wilhelmus Petrus Adrianus Maria Mutsaerts, auch Willem Pieter Mutsaerts; 1889–1964), von 1943 bis 1960 römisch-katholischer Bischof von ’s-Hertogenbosch
 Robert Mutsaerts (Robertus Gerardus Leonia Maria Mutsaerts, auch Rob Mutsaerts; * 1958), römisch-katholischer Weihbischof in ’s-Hertogenbosch